La  de la coupe du monde de hockey sur gazon a lieu du 29 août au 11 septembre 2010 à Rosario en Argentine.

Tour préliminaire

Poule A

Poule B

Phase finale 

Coupe du monde de hockey sur gazon
Championnat du monde en 2010
Championnat du monde en Argentine
Événement sportif international en Argentine
Sport en Argentine en 2010